Лабен или Бранд-Лабен — коммуна в Нижней Австрии
 Лабен — лицо, упоминаемое в надписании 9 псалма.